100 m stylem klasycznym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 21 lipca, a finał 22 lipca.

Po raz trzeci z rzędu tytuł mistrza świata zdobył Brytyjczyk Adam Peaty, uzyskawszy w finale czas 57,14. Srebrny medal zdobył rodak Peaty'ego, James Wilby (58,46). Brąz wywalczył Chińczyk Yan Zibei, który ustanowił nowy rekord Azji (58,63).

Dzień wcześniej, w półfinale Peaty czasem 56,88 pobił rekord świata  i jako pierwszy zawodnik w historii uzyskał w tej konkurencji wynik poniżej 57 sekund.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 21 lipca o 11:54 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 21 lipca o 20:51 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał rozpoczął się 22 lipca o 20:02 czasu lokalnego.

Przypisy 

M